Дубня:
 Дубня — деревня в Дновском районе Псковской области, Гавровская волость.
 Дубня — деревня в Порховском районе Псковской области, Туготинская волость.
 Дубня (приток Шуицкой Дубни) — река в России, протекает в Новгородской области, Ленинградской области. 
 Дубня (приток Черехи) — река в Российской Федерации, протекает в Псковской области.